MUSE (Multiple sUb-nyquist Sampling Encoding, Сжатие со множественной субдискретизацией) - японская аналоговая система телевидения высокой четкости (HDTV). MUSE позволяет получить изображение, состоящее из 1125 (1035) строк, что делает ее одной из первых коммерческих систем телевидения высокой четкости.

История 
MUSE был разработан в 1979 году в Японии. В 1989 году в Японии началось регулярное вещание в системе MUSE. В середине 1990-х годов спутниковое телевидение NHK вещало в системе MUSE. Спутниковое вещание в системе MUSE продолжалось до 2007 года.

Телевидение высокой чёткости